Финал Кубка Хорватии по футболу 2002 года — двухматчевый финальный поединок Кубка Хорватии сезона 2001/02, в котором встречались загребское «Динамо» и «Вартекс». Двухматчевое противостояние закончилось со счётом 2:1 в пользу «Динамо». Победитель получил путёвку в первый раунд Кубка УЕФА.

Путь к финалу

Первый матч

Ответный матч

Ссылки 
Официальный сайт 

2002
Матчи ФК «Динамо» Загреб
Хорватия
Апрель 2002 года
События 24 апреля
Спортивные соревнования в Загребе
Май 2002 года
События 1 мая
Спортивные соревнования в Вараждине
Спорт в Хорватии в 2002 году